Le mot mascotte peut désigner :

 une mascotte, le symbole d'un groupe ;
 La Mascotte (1880), un opéra-comique en trois actes d'Edmond Audran,
 La Mascotte du régiment (1937), un film de John Ford.
 La Mascotte, le premier album de bande dessinée de la série des Rantanplan, en 1987 ; également un jeu vidéo de Coktel Vision du même nom.

Toponyme 
 Mascotte, une ville située en Floride.